Ahamed Sufeyan Ahmed al Abunora (9 de agosto de 1990) é um futebolista profissional qatari que atua como goleiro.

Carreira 
Ahmed Soufiane representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Naturais de Doa
Futebolistas do Catar
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Futebolistas do El-Jaish Sports Club
Futebolistas do Al-Kharaitiyat Sport Club
Futebolistas do Al-Duhail Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015